Церковь Биети во имя Божией Матери () — руинированная православная церковь в Грузии. Находится в Ахалцихском муниципалитете в крае (мхаре) Самцхе-Джавахети. Крестово-купольная церковь Биети датируется второй половиной XIV века. После обрушения купола в 1930 году сохранились только часть апсиды с алтарём и пастофорий. После некоторых подготовительных работ по очистке и консервации, в 2019 году была начата реконструкция. В 2007 году церковь была включена в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии. Существует ещё одна средневековая грузинская церковь, известная как Биети, ныне расположенная на территории частично признанной Южной Осетии.

История 

Церковь Бети находится на территории одноимённой покинутой деревни в ущелье Цинаубани, примерно в 2 км к северу от современной деревни Гуркели в Ахалцихском муниципалитете в Самцхе-Джавахети. Судя по стилю, церковь могла быть построена в конце XIV века. В 1493 году некий Заал Тохасдзе пристроил с севера часовню. Этот район был частью средневековой провинции Самцхе, которая стала в значительной степени мусульманской во время османского владычества между 1578 и 1829 годами. Церковь была заброшена и только в конце XIX века привлекла внимание исследователей Дмитрия Бакрадзе и Эквтиме Такайшвили. Уже сильно повреждённое здание рухнуло после обрушения купола в 1930 году. После некоторых предварительных работ по очистке и консервации в церкви в 2019 году была начата масштабная программа реконструкции, которую планируется завершить через три года.

Описание 
Церковь Бьети, размером 11,8 × 17,7 м, была построена из облицованного камня. Это крестово-купольный храм с центрально расположенным большим куполом и полукруглой апсидой с глубокой вимой. Купол, все арки и своды, а также верхняя часть апсиды рухнули, их руины заполнили внутреннюю часть. Сохранились только только полукруглая часть апсиды и пастофорий. В восточной стене сохранились фрагменты средневековых фресок, выполненных под влиянием поздневизантийского искусства. Наружные стены были украшены резьбой по камню и надписями средневековым грузинским алфавитом асомтаврули. Одна из них, ныне утраченная, рассказывала о строительстве часовни в 1493 году. Искусствовед Вахтанг Беридзе относит церковь Биети к группе купольных храмов средневекового Самцхе, в которую также входят Сапара, Зарзма и Чуле.

Примечания 

Православные храмы Грузии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии